Sticka kan avse:

 Sticka (textil) – en textilteknik
 Sticka – verktyg vid stickning, se stickor
 Dra sticka – något som används för att i en grupp avgöra vem som ska göra något
 USB-sticka – ett flashminne med USB-anslutning
 Tändsticka – stickor av trä eller papper med tändsats i ena änden